IECG ist die Abkürzung für folgende Begriffe:

 International Email Chess Group
 Institute for Excellence in Corporate Governance an der University of Texas at Dallas (UTD)
 Englisch für Intrathorakales Elektrokardiogramm (IEKG)
 Internationale Elias Canetti Gesellschaft
 Industrial Energy Consumer Group
 Igreja Evangélica em Campo Grande

IECG